Strawbridge bezeichnet:

 Strawbridge (Wisconsin), Ort in den Vereinigten Staaten
 James Dale Strawbridge (1824–1890), US-amerikanischer Politiker